U-Bahn-Unfall Mexiko-Stadt steht für:
 U-Bahn-Unfall Mexiko-Stadt (1975)
 U-Bahn-Unfall Mexiko-Stadt (2021)